Esther González (n. 1992) calciatrice spagnola
Esther González (n. 1995) nuotatrice messicana